Alverde steht für:

 Handelsmarke für Naturkosmetik von dm-drogerie markt
 Handelsname für das Pflanzenschutzmittel Metaflumizon